Lucien-L'Allier :

 Lucien-L'Allier, station du métro de Montréal
 Gare Lucien-L'Allier, gare de Montréal

Voir aussi
 Lucien L'Allier (1909 - 1978), ingénieur canadien